Виктор Павлович Чирков — советский шахматист, мастер спорта СССР по шахматам, Мастер спорта СССР по шашкам, чемпион мира по шахматам среди незрячих шахматистов (1968)

В 1968 году сборная команда советских шахматистов приняла участие в Международной Олимпиаде слепых шахматистов, проводимой Международной шахматной ассоциацией незрячих шахматистов Брайля.

3-я Международная Олимпиада незрячих шахматистов проходила в апреле 1968 года в городе Уэймут (Англия).
Сборная команда СССР была представлена следующими кандидатами в мастера спорта по шахматам:

Николай Руденский (Москва)

Анатолий Гимодеев (Ставрополь)

Тимофей Турукин (Саратов)

Чирков Виктор Павлович (Московская область, Люберцы) — капитан команды

Команда СССР заняла первое место и получила звание чемпиона мира.

За огромный успех на международных соревнованиях среди незрячих всем спортсменам команды СССР было присвоено звание «Мастер спорта СССР».

Примечания